Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1963 (известен также как Шотландский кубок 1963, ) — пятый розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в городе Перт с 13 по 15 марта 1963 года. В пятый раз подряд чемпионом стала сборная Канады.

Формат соревнований 
В пятом турнире принимали участия четыре команды — сборные Шотландии, Канады, США и Швеции. Турнир проходил по круговой системе в два круга всего из 6 туров. При равном количестве побед команды ранжировались по результатам матчей между ними. Матчи игрались в 12 эндов.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Групповой этап

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Итоговая классификация

Ссылки 
 
 
 

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1963 году
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Март 1963 года
Чемпионаты мира в Шотландии